Arvin steht für:
 Arvin (Kalifornien), US-amerikanischer Ort in Kalifornien

Arvin ist der Nachname von:
 Newton Arvin (1900–1963), US-amerikanischer Hochschullehrer und Autor